The Power of One est le titre de plusieurs œuvres :
 The Power of One, titre original du film La Puissance de l'ange (1992)
 The Power of One, chanson de Donna Summer (2000)